Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du 6 au .

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Darlene Hard et Yola Ramírez.

Résultats en simple

Parcours 
10 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Brisbane

Navigation 

dames 1961
Brisbane
Tennis en Australie en 1961
Novembre 1961